Die Erste Liga 2020 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 15. September und endete am 30. Oktober 2020.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die den Beginn der Saison im März 2020 verhinderte, wurde die Ligastruktur geändert. Die vierzehn Vereine wurden in zwei Gruppen zu je sieben Teams eingeteilt. Als Vorsichtsmaßnahme beschloss die kasachische Fußballliga, alle anstehenden Spiele an einem einzigen Ort auszutragen. Um Flugreisen der Mannschaften und Kontakt zwischen Spielern und Fans zu vermeiden, wurden die Spiele der Gruppe 1 in Pawlodar, die der Gruppe 2 in Talghar (Spieltage 1 bis 7) und Schymkent (Spieltage 8 bis 14) ausgetragen.

Modus 
Die Vereine spielten jeweils zweimal gegeneinander, sodass jedes Team 12 Spiele absolvierte. Die beiden Gruppensiegerund Zweitplatzierten stiegen in die Premjer-Liga auf. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Absteiger gab es diese Saison keine.

Gruppe 1

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. geschossene Tore – 5. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe 2

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. geschossene Tore – 5. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Statistik kaz-football.kz

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020